Сергейково — название населённых пунктов в России:
 
 Сергейково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Сергейково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Сергейково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Сергейково — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Сергейково — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Сергейково — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.